Anton Biersack peut désigner :
 Anton Biersack (1907-1982), compositeur allemand ;
 Anton Biersack (1927-2007), joueur professionnel allemand de hockey sur glace.